Pirttikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pirttikari (ö i Norra Österbotten, lat 65,47, long 25,33), 
 Pirttikari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari), 
 Pirttikari (ö i Satakunta, Raumo), 
 Pirttikari (ö i Satakunta, Björneborg, lat 61,70, long 21,54), 
 Pirttikari (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen), 
 Pirttikari (ö i Egentliga Finland, Åbo, lat 60,50, long 21,68), 
 Pirttikari (ö i Satakunta, Björneborg, lat 61,30, long 21,69), 
 Pirttikari (ö i Egentliga Finland, Åbo, lat 60,38, long 22,60), 

Robotskapade Finlandförgreningar